Ежо́вник, или Анабазис () — род полукустарниковых растений подсемейства  семейства .

Распространение и экология 
Около 30 видов от Испании и Северной Африки до Центральной Азии, но главным образом в Средней Азии.

В России и сопредельных странах около 30 видов, в пустынях и полупустынях, на сухих горных склонах.

Ботаническое описание 
Полукустарнички или многолетние травы с членистыми стеблем и супротивными короткими мясистыми или мелкими чешуевидными, иногда  совсем не развитыми листьями.

Цветки обоеполые, пятичленные, одиночные или по 2—6 в пазухах листьев. Околоцветник простой, плёнчатый, из тупых листочков, из которых задний и два передних более широкие, два средних более узкие, при плодах большей частью с крыловидными придатками. Тычинок пять, без придатков; нити их срастаются в подпестичный диск и чередуются с полукруглыми и продолговатыми лопастями («стаминодиями») подпестичного диска. Завязь с двумя—тремя короткими и толстыми рыльцами.

Плод ягодообразный. Семя вертикальное со спиральным зародышем.

Значение и применение 
Кормовое значение имеет ; лекарственное — , как источник алкалоидов (анабазин, афиллин и др.).

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 28 видов:

Примечания

Литература 

 
 

Маревые
Флора Евразии
Флора Африки